{{Infobox Compagnie aérienne
 | couleur boîte      = E70001
 | nom                = Freedom Airline Express
 | logo               = 
 | slogan             = EXPAND YOUR HORIZONS
 | AITA               = ''' | OACI               = 
 | callsign           = 
 | création           = 2008
 | hub                = Aéroport Wilson (Kenya)
 | hub2               = 
 | fidélité           = 
 | alliance           = 
 | flotte             = 
 | destinations       = 
 | siège              = 
 | société            = 
 | société sœur       = 
 | filiales           = 
 | nb_employés        = 
 | dirigeants         = 
 | website            = https://freedomairexpress.com/
 | chiffre d'affaires = 
 | bénéfice           = 
 | passagers transportés = 
 | IATA               = 
}}Freedom Airline Express''' est une compagnie aérienne basée à Nairobi, au Kenya et à Mogadiscio, en Somalie. Elle exploite des services intérieurs réguliers et nolisés. Ses principales bases sont l'aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi et l'aéroport international Aden Adde à Mogadiscio.

Freedom Airline exploite deux Bombardier CRJ-200, deux Fokker 50, cinq Embraer 120 ER  et un A320.

Références

Lien externe 

 

Compagnie aérienne ayant son siège au Kenya